Алекса́ндр Фёдорович Шидло́вский (30 ноября 1863, Москва — 19 ноября 1942, Муром) — русский учёный-краевед, последний олонецкий губернатор.

Биография 
Родился в Москве в старинной дворянской семье. Отец — Фёдор Васильевич Шидловский (ок. 1821—?), штабс-капитан, выпускник Московского кадетского корпуса, почетный мировой судья Ефремовского уезда Тульской губернии, владелец местного села Глебово-Знаменское. Именно в этом месте прошло детство Александра Шидловского, здесь пробудился его интерес к книгам их собирательству. Брат Дмитрий, сёстры: Елизавета (в замужестве Назарьева) и Екатерина (в замужестве Шумаровская).

В 1873 году покинул родное село и поступил в московскую классическую гимназию. Учась в последних классах, он познакомился с известным московским библиографом Дмитрием Языковым, который впоследствии стал его близким родственником.

Окончил 1-ю Московскую гимназию. Некоторое время посещал Московский университет в качестве вольнослушателя, затем в 1885 году поступил в армию, окончил Николаевское кавалерийское училище и Александровскую военно-юридическую академию. Одновременно увлёкся архивным делом и публиковался в журнале «Русская старина», создал музей Пажеского корпуса. В 1903 году вышел в отставку.

В чине статского советника (1 января 1906 года, со старшинством с 1 июня 1905 года) был вятским вице-губернатором (с 1906 года), затем с 1907 года — архангельским вице-губернатором. В 1908 году основал Архангельское общество по изучению Русского Севера. Организовал несколько научных экспедиций, в том числе на Печору. 10 апреля 1911 года произведён в действительные статские советники.

В конце 1911 года переведён в Петрозаводск на должность олонецкого вице-губернатора. Основал Общество изучения Олонецкой губернии, опубликовал монографию об онежских петроглифах. В своей записке (рукописи) «О путях на Севере к открытому морю» обосновал экономическую и военную необходимость строительства Беломорско-Балтийского канала и Мурманской железной дороги.

Входил в комиссию по строительству Мурманской железной дороги и был сторонником её скорейшей постройки. В 1916 году назначен Олонецким губернатором, в январе 1917 года переведён губернатором в Архангельск, в мае 1917 года отставлен с почётной пенсией. Поскольку вновь назначенный олонецкий губернатор А. С. Тецнер так и не прибыл в Петрозаводск и не вступил в должность, фактически Шидловский был последним олонецким губернатором.

После Октябрьской революции возглавлял Северный отдел комиссии Академии наук по изучению естественных и производительных сил, составил климатические и гидрографические карт Европейского Севера, библиографию Севера, описание Мурманской железной дороги.

В 1921 году арестовывался Петроградским ЧК. В 1929 году, в новую волну репрессий против «бывших», уволен как классово чуждый элемент, в 1933 году вновь смог вернуться на работу.

В 1935 году арестован и выслан Особым совещанием с женой в Казахстан, затем ему разрешили поселиться в ссылке в Муроме. Здесь вплоть до кончины 19 ноября 1942 года продолжал работу по составлению «Библиографического указателя главнейшей литературы по исследованию полярных стран». Похоронен на Напольном кладбище.

В 1989 году он и его супруга были реабилитированы.

Награды 
За свою службу Шидловский был награждён рядом орденов, в их числе:

 Орден Святого Станислава 3-й степени (1900 год)
 Орден Святой Анны 3-й степени
 Орден Святой Анны 2-й степени (1909 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1913 год)

Кроме того, он имел медали в память царствования императора Александра III, в память 300-летия царствования дома Романовых и в память 200-летия Полтавской победы.

Библиография 
 Из бумаг Виктора Григорьевича Теплякова / сообщил А. Ф. Шидловский // Рус. старина. — 1896. — Т. 85, № 1. — С. 177—189; № 2. — С. 425—447; № 3. — С. 659—677; т. 86, № 4. — С. 191—212; т. 87, № 9. — С. 661—672; т. 88, № 10. — С. 227—236. 216
 Шидловский, А. Ф. Болезнь и кончина императора Николая Павловича / А. Шидловский // Рус. старина. — 1896. — Т. 86, № 6. — С. 615—631.
 Графиня Р. С. Эдлинг в письмах к В. Г. Теплякову / [публикатор] А. Ф. Шидловский // Рус. старина. — 1896. — Т. 87, № 8. — С. 405—422.
 Шидловский, А. Ф. Александр Григорьевич Тройницкий : (одесский период его службы) / А. Ф. Шидловский // Рус. старина. — 1897. — Т. 89, № 2. — С. 373—388.
 Шидловский, А. Ф. Великий князь Михаил Павлович : к столетию со дня его рождения / А. Ф. Шидловский // Нива. — 1898. — № 6. — С. 111, 114: портр.
 Шидловский, А. Ф. История л.-гв. Гродненского гусарского полка. Том второй. 1866—1896. Составил того же полка ротмистр Ю. Елец. СПб. 1897: [рецензия] / С-кий // Ист. вестн. — 1898. — Т. 73, № 7. — С. 354—355. — (Критика и библиография).
 Шидловский, А. Ф. Столетие пажеского корпуса / А. Ф. Шидловский // Нива. — 1902. — № 49. — С. 980—983: ил., портр.
 Пётр Великий на Севере : сб. ст. и указов, относящихся к деятельности Петра I на Севере : к 200-летнему юбилею Полтавской победы над шведами / под ред. А. Ф. Шидловского. — Архангельск : Губерн. тип., 1909. — [2], 168, 66 с., [4] л. ил., портр., факс. — Из содерж.: Подлинные указы Петра Великого / [ст.] А. Ф. Шидловского. — С. 137—166; Библиографический указатель литературы о деятельности Петра Великого на Севере и опись старых
дел Архангельского губернского правления с 1710—1725 г. / сост. А. Ф. Шидловский. — С. 1—66 (2-я паг.).
 Шидловский, А. Ф. Шпицберген в русской истории и литературе : крат. ист. очерк рус. плаваний и промыслов на Шпицбергене и подробный указ. лит. и арх. дел, относящихся к этим вопросам / сост. А. Ф. Шидловский. — СПб.: Тип. Мор. м-ва, 1912. — [3], III, 64 с.
 Шидловский, А. Ф. Цель учреждения и ближайшие задачи Общества изучения Олонецкой губернии / А. Ф. Шидловский. — Петрозаводск: Олонец. губерн. тип., 1913. — 18 с.
 То же. — 9 с. — Перепеч. из журн. «Изв. О-ва изучения Олонец. губернии», 1912 г. [! правильно: 1913 г.], № 1.
 То же // Изв. О-ва изучения Олонец. губернии. — Петрозаводск, 1913. — Т. 1, № 1. — С. 1-9.
 Шидловский, А. Ф. Доисторические памятники на восточном берегу Онежского озера / А. Шидловский. — Петрозаводск : Олонец. губерн. тип., 1914. — 12 с.: ил. — Перепеч. из журн. «Изв. О-ва изучения Олонец. губернии» за 1914 г., № 1/2.
 То же // Изв. О-ва изучения Олонец. губернии. — Петрозаводск, 1914. — Т. 3, № 1/2. — С. 1-10 : ил.
 Шидловский, А. Ф. Онего-Беломорский водный путь : его гос. и экон. значение : (с 2 картами в тексте) / А. Ф. Шидловский. — Пг. : Тип. Т-ва п. ф. «Электро-тип. Н. Я. Стойковой», 1915. — 9 с. : карт., [1] л. карт. — Отд. отт. из журн. «Вестн. Всерос. с.-х. палаты», № 3 за 1915 г.
 То же. — Пг. : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1915. — 18 с. : карт., [16] л. ил.
 То же // Изв. О-ва изучения Олонец. губернии. — Петрозаводск, 1915. — Т. 5, № 2/3. — С. 81-96, [1] л. карт.
 Шидловский, А. Ф. Промышленность на севере / А. Шидловский // Изв. О-ва изучения Олонец. губернии. — Петрозаводск, 1915. — Т. 5, № 2/3. — С. 147—148.
 Шидловский, А. Ф. Библиографические работы Отдела Севера КЕПС [Комиссии по изучению естественных производительных сил СССР при Академии наук] / А. Шидловский // Природа. — 1925. — № 7/9. — Стб. 253.
 Дьяконов, М. А. Путешествия в полярные страны / М. А. Дьяконов; под ред. В. Ю. Визе. — 2-е доп. изд. — Л.: Изд-во Всесоюз. аркт. ин-та, 1933. — 206, [2] с. : ил., [1] л. карт. — (Полярная библиотека). — Из содерж.: Библиографический указатель главнейшей литературы по исследованию полярных стран / сост. А. Ф. Шидловский. — С. 189—207.

Примечания

Литература 
 Список лиц, служащих по ведомству Министерства внутренних дел. Исправлен по 15 января 1909 года. — СПб., 1909. — С. 5.
 Список гражданским чинам четвёртого класса на 1915 год. — Пг., 1915. — С. 1441.

Источники 
 Сергей Лапшов, «Последний губернатор»
 Сергей Доморощенов, «Мало я сделал, господа…»
 Дианова К. А. А. Ф. Шидловский и Вологодское общество изучения Северного края (с. 37)
 Календарь знаменательных дат. Александр Фёдорович Шидловский (с. 215)

Александр Фёдорович
Выпускники 1-й Московской гимназии
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Пажеский корпус
Члены Русского географического общества до 1917 года
Краеведы Российской империи
Краеведы СССР
Вятские вице-губернаторы
Архангельские вице-губернаторы
Олонецкие вице-губернаторы
Олонецкие губернаторы
Архангельские губернаторы
Репрессированные в СССР
Действительные статские советники
Похороненные на Напольном кладбище